Васту-шастра ( «наука строительства», «архитектура») — традиционная индуистская система архитектурного планирования и дизайна. Преимущественно используется в индуистской архитектуре, но также находит широкое применение в скульптуре, танцах и поэзии. Основателем Васту традиционно считается мудрец Майян. Хотя в течение многих веков Васту использовалась в основном в планировке и дизайне культовых объектов, начиная со второй половины XX века Васту всё больше и больше применяется в гражданском строительстве. По сути она представляет собой смесь геометрии, философии, религии и астрологии.

Происхождение 
Васту‑шастра зародилась в Древней Индии. Система упоминается в Ведах, например в Ригведе, текст которой был составлен 3–3,5 тысячи лет назад. Много сведений о васту содержит древний индийский эпос «Махабхарата». По преданию, основателем васту‑шастры считается мудрец‑плотник Мамуни Майян, открывший её начала тысячи лет назад. Васту‑шастра считается записанной частью учения «васту‑видья» — более широкой индуистской системы рекомендаций по архитектуре и дизайну. Как письменный источник является одним из ряда трактатов по храмовому строительству, объединяемых общим названием Шилпа-шастра.

Основные начала и понятия 
Отправной точкой является мандала, своего рода геометрическая модель Вселенной, которая используется для концентрации внимания при медитации и для выхода в транс. Такую «карту» может образовывать как пространство жилища в целом, так и изображение на полу или стене. Направления в мандале связаны со стихиями.

Всего, согласно воззрениям индуистов, существует пять сфер энергии, или пять стихий: вода, воздух, огонь, земля и космос. Все они связаны как с частями тела, так и со сторонами света:

северо‑восток — вода;
юго‑восток — огонь;
юго‑запад — земля;
северо‑запад — воздух;
середина — космос, Вселенная.

Считается, что в каждом участке земли живёт божество Васту Пуруша. По легенде, это был демон, пока боги не прижали его к земле и он сам не стал богом. Пуруша лежал головой в направлении северо‑востока, а ногами — на юго‑запад. По этой линии, согласно васту‑шастре, должна проходить диагональ дома.

Особое значение в васту также играют север («крыша мира») и восток (направление, откуда начинает движение солнце).

Кроме расположения дома, васту‑шастра также регламентирует планирование участка, пропорции здания, архитектурное оформление и убранство помещений.

Гармоничными формами (присущими стихии земли) считаются квадрат и прямоугольник, поэтому с точки зрения васту желательно, чтобы жилище было именно такой формы. Также правильное расположение дома относительно сторон света якобы не даёт различным недружественным элементам (например, огню и воде или земле и воздуху) сталкиваться между собой.

См.также 
 Шилпа-шастра
 Фэншуй

Литература 
 Monier-Williams, Monier, revised by E. Leumann, C. Cappeller, et al. A Sanskrit-English Dictionary 1899, Clarendon Press, Oxford
 D. N. Shukla, Vastu-Sastra: Hindu Science of Architecture, Munshiram Manoharial Publishers, 1993, ISBN 978-81-215-0611-3.
 B. B. Puri, Applied vastu shastra in modern architecture, Vastu Gyan Publication, 1997, ISBN 978-81-900614-1-4.
 Vibhuti Chakrabarti, Indian Architectural Theory: Contemporary Uses of Vastu Vidya Routledge, 1998, ISBN 978-0-7007-1113-0.
 Building Architecture of Sthapatya veda, Dr. V. Ganapati Sthapati
 Fabric of The Universe: The Origins, Implications, and Application of Vastu Science and Vaastu Science and Technology, Dr. Jessie Mercay

Примечания 

Индуистская архитектура
Индуистская храмовая архитектура